Gottfried Schultz ist der Name folgender Personen:

* Gottfried Schultz (Mediziner) (1643–1698), deutscher Mediziner und Arzt in Breslau 
 Gottfried Schultz (Maler) (1842–1919), deutscher Stillleben- und Porträtmaler der Düsseldorfer Schule
 Gottfried Schultz (1903–1980), deutscher Unternehmer, siehe Gottfried Schultz (Unternehmen)

Gottfried Schultz steht für:

Gottfried Schultz (Unternehmen), Autohandelsgruppe mit Sitz in Ratingen, Kreis Mettmann, Nordrhein-Westfalen